Gemeenschappelijk Uitvoerings Orgaan, opgegaan in het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)
Guo, een Chinese en Vietnamese achternaam